Василий Колесниченко:
 Колесниченко, Василий Анатольевич (1963—1986) — советский военнослужащий.
 Колесниченко, Василий Ефремович (1915—1942) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Колесниченко, Василий Степанович (1892—1972) — советский военный, государственный и партийный деятель.